Monarchs de Manchester : 
 Monarchs de Manchester : club de l'ECHL.
 Monarchs de Manchester (LAH) : club de la Ligue américaine de hockey.